Westbahnstraße steht für

 Westbahnstraße (Spremberg), Straße in Spremberg, Brandenburg, Deutschland
 Westbahnstraße (Wien), Straße im Wiener Stadtbezirk Neubau, Wien, Österreich

Siehe auch:
 Westbahn
 Westbahnhof